Cucumus ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Cucumus (1824–1881), deutscher Reichsgerichtsrat
 Konrad von Cucumus (1792–1861), deutscher Richter und Rechtswissenschaftler